Zijpe (gemeente), een voormalige gemeente in Noord-Holland, opgegaan in de gemeente Schagen
 Zijpe (stroomgat), een stroomgat in de gemeente Schagen
 Zijpe (water), water in Zeeland
 Zijpe (Zeeland), een buurtschap in Zeeland
 Sijpe, een voormalig veenriviertje in de provincie Groningen

Zie ook 
 Zijpe- en Hazepolder